Tonen hat mehrere Bedeutungen:
 Tonen (DIN 16529): „Unerwünschtes Mitdrucken der nichtdruckenden Stellen einer Druckform“, siehe Tonung#Drucktechnik
 Tonung, eine Technik des Einfärbens von Fotos